Reynolds kan som auktorsförkortning betyda:

 Gilbert Westacott Reynolds
 Sally T. Reynolds

Robotskapade auktorsförkortningar